El término Remlingen puede referirse a los siguientes pueblos de Alemania:

Remlingen, en la Baja Sajonia; 
Remlingen, en Baviera.